О́сис () — латышская фамилия. Известные носители:

 Осис, Гунтис (род. 1962) — советский латышский бобслеист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года.
 Осис, Екабс (1860—1919) — латышский философ, создатель доктрины критического персонализма.
 Осис, Роберт (1900—1973) — латвийский военный, служивший в армиях Российской империи, Латвии и Третьего рейха.
 Осис, Улдис (род. 1948) — латвийский политик и экономист, один из основателей партии «Латвийский путь».
 Осис, Эрнест (1895—1944) — латвийский военный, служивший в армиях Российской империи, Латвии и Третьего рейха.
 Осис, Янис Аугустович (1895—1973) — латвийский актёр театра и кино, народный артист СССР.